Svetovno prvenstvo v atletiki 1987 je drugo svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 28. avgustom in 6. septembrom 1987 na olimpijskem stadionu v Rimu, Italija. Udeležilo se ga je 1451 atletov iz 159-ih držav, ki so tekmovali v 43-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na IAAF 

1987
1987 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Rimu